Соревнования по плаванию на Маккабиаде 2013 прошли с 21 по 28 июля. Спортсмены соревновались в следующих возрастных категориях: юниоры до 18 лет, открытые соревнования 19-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+. Также прошли соревнования паралимпийцев. Соревнования проходили как в бассейне, так и на открытой воде.

Медали

Юниоры

Открытые

Ветераны

Паралимпийцы

Общий зачёт 

Плавание
Маккабиада 2013